Свята Пелагія — ім'я кількох ранньохристиянських святих.

  — християнська мучениця 3 століття.
 Пелагія Тарсійська — свята, що жила у 4 столітті, спалена живцем у мідному бику.
  — армянські мученики 4 століття.
 Пелагія Антіохійська — свята-кросдрессер, що жила у 4-5 століттях під ім'ям Пелагій.
 Свята Марія Віфінська, іноді відома як свята Марина або Пелагія — також свята-кросдресер 5 століття.

Див. також 
 Пелагія (значення)